Пётр Одровонж из Спровы герба Одровонж (ум. 6 сентября 1450 года, в Молдавии) — польский шляхтич, воевода подольский (1434—1437) и русский (1437—1450), староста львовский (1440, 1442—1450), самборский и галицкий.

Биография 
Родился в начале XV века, отцом Петра был Добеслав из Спровы. Пётр имел четырех братьев: Яна, архиепископа львовского (ум. 1450); Павла, каштеляна львовского; Добеслава, каштеляна перемышльского и Миколая.

В 1431 году по распоряжению великого князя литовского Витовта Пётр Одворонж становится владельцем имения Сатанов. Имение становится родовой вотчиной Одровонжей. В 1441 году Сатанов получает статус городка. Для обеспечения защиты жителей городка Петр Одровонж начал строить на высоком берегу над Збручем замок. В первую очередь, замок служил для защиты от татар, которые активно атаковали польское Подолье. Также имел усадьбы в Пекошуве (гмина Пекошув) и Щекоцинах. Считается, что он заложил костёл в Образуве.

Петр Одровонж активно участвовал в гражданской войне в Молдавии. В 1449 году командовал львовской хоругвью, поддерживая молдавского князя Алексэндрела. Но, когда польские войска уже покидали Молдавию, они были неожиданно атакованы 6 сентября 1450 года главными силами претендента на княжеский престол Богданом. В этой битве погибли сам Одворонж, а также Михаил Бучацкий-младший (сын подольского воеводы Михала Бучацкого) и Миколай Порай, галицкий староста.

Литература 
 Ilona Czamańska: Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Poznań: 1996.
 Zdzisław Spieralski: Awantury mołdawskie. Warszawa: 1967.
 Teodor Żychliński: Złota księga szlachty polskiej. T. 16. Poznań: 1879-1908.
 Polski Słownik Biograficzny. T. 23. Poznań. s. 541.

Примечания 

Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Воеводы подольские
Воеводы русские
Старосты львовские
Похороненные в Латинском Соборе (Львов)
Польские рыцари